Яновская — женская форма польской и русской фамилии .

 Известные носители 
 Яновская, Алина (1923—2017) — польская актриса.
 
 Яновская, Генриетта Наумовна (род. 1940) — советский и российский театральный режиссёр.
 Яновская, Елена Борисовна (род. 1938) — советский учёный-экономист, доктор физико-математических наук, профессор.
 Яновская, Инна Григорьевна (род. 1976) — украинская шахматистка, международный мастер.
 Яновская, Лидия Марковна (1926—2011) — советская и израильская писательница, литературовед.
 Яновская, Софья Александровна (1896—1966) — советский математик, философ.
 Яновская, Татьяна Борисовна (1932—2019) — советский и российский геофизик.

Составные фамилии 
 Шуберт-Яновская, Александра Ивановна (урождённая Куликова; 1827—1909) — русская актриса.